Geitz ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Geitz (1913–2008), deutscher Uhrmacher, Fachlehrer und Namensgeber der Hessischen Uhrmacherschule
 Matthias Geitz, deutscher Brigadegeneral